Wahlbrink ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Wahlbrink (* 1950), deutsche Friseurmeisterin
 Hans-Joachim Wahlbrink (* 1953), niedersächsischer Landesbeauftragter für den Datenschutz